Соревнования в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 26 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019